Az Meria az alábbi dolgokat jelentheti:
 Meria - a romániai Kékesfalva román neve ;
 Meria (Haute-Corse) - település Franciaországban